Dánia
Ringe, községközpont Syddanmark régióban

 Németország
Ringe, község Alsó-Szászországban, Bentheim-Grafschaft járásban